Châteauneuf-du-Pape!

Note

Vezi și
 Lista comunelor din Vaueauneuf- locuitori. ==Evoluția populației== du-Pape este o comună în departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de  decluse

Comune din Vaucluse